Olympiaweg (Amsterdam), in de Stadionbuurt in Amsterdam
 Olympiaweg (Rotterdam), de weg langs het Feyenoordstadion in Rotterdam